XXXIV Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Berlin – Praga – Warszawa w dniach 8-21 maja 1981 roku. Do 14-etapowego wyścigu (plus prolog), którego trasa wynosiła 1890 km, wystartowało 96 zawodników z 16 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

Prolog, (8 maja 1981), Berlin (7 km), jazda indywidualna na czas

I etap, (9 maja 1981), Berlin – Magdeburg (169 km)

II etap, (10 maja 1981), Magdeburg – Erfurt (208 km)

III etap, (11 maja 1981), Erfurt (35 km), jazda indywidualna na czas

IV etap, (11 maja 1981), Erfurt – Gera (89 km)

V etap, (13 maja 1981), Gera – Karlowe Wary (161 km)

VI etap, (14 maja 1981), Karlowe Wary – Praga (171 km)

VII etap, (15 maja 1981), Praga (19 km), jazda indywidualna na czas

VIII etap, (15 maja 1981), kryterium w Pradze (120 km)

IX etap, (16 maja 1981), Praga – Mladá Boleslav (170 km)

X etap, (18 maja 1981), Mladá Boleslav – Wałbrzych (192 km)

XI etap, (19 maja 1981), Wałbrzych – Opole (192 km)

XII etap, (20 maja 1981), Opole – Łódź (192 km)

XIII etap, (21 maja 1981), Łódź (20 km), jazda indywidualna na czas

XIV etap, (21 maja 1981), Łódź – Warszawa (145 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie oraz prologu.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka zielona.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Najwszechstronniejszych 
Koszulka różowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów oraz na lotnych i górskich premiach.

Punktowa 
Koszulka biała.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów i prologu.

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 446-456.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1981
1981 w Polsce
1981 w Europie